Булига Іван Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Булига Роман Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Йосиф (Курцевич-Коріятович) (світське ім'я Курцевич-Булига Іван Дмитрович або Єзекіїл) — церковний православний діяч, єпископ Київської митрополії та Руської православної церкви, один із засновників Київського братства і Київської братської школи
 Булига-Мушинський Володимир Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Булига Сергій Олексійович (1953—2021) — білоруський російськомовний письменник-фантаст та автор історичних творів.

Українські прізвища
Білоруські прізвища